Ранчо Васкез има више значења:

 Ранчо Васкез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Васкез (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику